Робинсон, Рэй:
 Робинсон, Рэй (род. 1986) — американский боксёр-профессионал.
 Робинсон, Рэй (1921—1989) — американский боксёр (настоящее имя: Уолкер Смит-младший).
 Робинсон, Рэй Чарльз (1930—2004) — американский эстрадный певец и пианист.
  (род. 1971) — британский писатель.